Béon je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Béon (Ain) – obec v departementu Ain
 Béon (Yonne) – obec v departementu Yonne
 Aste-Béon – obec v departementu Pyrénées-Atlantiques